Il singolare del torneo di tennis China Open 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrice Anna Smashnova che ha battuto in finale Anna Kurnikova 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Anna Smashnova (campionessa)
 Ai Sugiyama (semifinali)
 Clarisa Fernández (quarti di finale)
 Anna Kurnikova (finale)

 Adriana Serra Zanetti (quarti di finale)
 Patricia Wartusch (primo turno)
 Angelique Widjaja (semifinali)
 Silvija Talaja (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

China Open 2002